Владимир Августович Кинд (1883—1938) — металлург, химик, крупнейший в стране специалист в области строительных материалов. Профессор, доктор технических наук.

Биография 
Владимир Августович Кинд родился в семье Августа и Амалии Кинд выходцев из Эльзац-Лотарингии. Отец служил управляющим Петровским чугуноплавильным заводом Верхне-Уральского уезда Оренбургской губернии.

Окончил металлургическое отделение Санкт-Петербургского политехнического института в 1908 году, в числе первых выпускников этого вуза. Был оставлен на кафедре аналитической и органической химии. К этому времени относятся его первые научные публикации. В 1919 году создает в Петроградском политехническом институте для подготовки специалистов цементной, стекольной и керамической промышленности силикатное отделение. Заведовал кафедрой в Ленинградском политехническом и Ленинградском технологическом институтах. Работая во ВНИИГе создал лабораторию строительных материалов и руководил ею с 1931 по 1938 годы.

Научная деятельность 
Главным направлением исследований его лаборатории было изучение вопросов технологии приготовления гидротехнического бетона, обладающего высокой водостойкостью, малой усадкой, низкой экзотермией и хорошей сопротивляемостью истиранию наносами. Результаты этих исследований были представлены II Международному конгрессу по большим плотинам (Вашингтон, 1936). Среди многочисленных работ наиболее важное научное и практическое значение имеют исследования коррозии цементов и бетонов, гидравлических добавок к цементам, исследования гидратации и твердения цементов и разработка методов получения вяжущих материалов с заранее заданными свойствами.

Результаты работ Владимира Августовича Кинда в значительной мере определили развитие создания бетона и производства цементов в СССР и России.

В. А. Кинд лично и в соавторстве с другими учеными издал 46 учебников, монографий, научно-популярных брошюр и статей в том числе по следующим темам:
 Использование горючих сланцев при обжиге клинкера вместо каменного угля и сланцевой золы для производства строительных материалов.
 Исследование естественных и кислых гидравлические добавок, методикп их испытания и оценки.
 Исследования по созданию пуццолановых портландцементов.
 Обоснование необходимости организации производства шлакопортландцемента в восточных районах СССР.
 работы о глиноземистом цементе, процессы твердения которого основаны на гидратации алюминатов кальция.

Семья 
Жена Кинд Вера Гавриловна, дети: Владимир, Юрий и Наталья

Примечания

Литература 
 http://www.vniig.rushydro.ru/company/history/istoriya-vniig-v-litsakh/94696.html 
 http://www.rucem.ru/pochet/pochet65.php 

Выпускники Санкт-Петербургского политехнического института (до 1917 года)
Химики России
Инженеры России
Доктора химических наук